Hirschberg (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Hirschberg (Saale), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen 
 Hirschberg an der Bergstraße, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Hirschberg (Warstein), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hirschberg (Herborn), een plaats in de deelstaat Hessen
 Jelenia Góra (Duits: Hirschberg im Riesengebirge), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Reuss-Hirschberg, een voormalig staatje in Thüringen